Mainland est un terme géographique anglais qui désigne la partie principale d'une région, en termes de terres émergées, par opposition aux îles associées. Signifiant littéralement « terre principale » en français, il peut être traduit, suivant les situations, par métropolitain, continental, voire par une périphrase désignant la masse de terre principale dans le cas, par exemple, où cette masse est elle-même une île. Dans ce dernier cas, l'on trouve aussi en français la désignation de .

Usage en anglais 
 Mainland Australia, la partie principale de l'Australie, par opposition à la Tasmanie.
 Mainland Canada, la partie continentale du Canada lorsqu'elle est opposée à l'île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve, l'île du Cap-Breton et l'île de Vancouver.
 Mainland Europe, la partie continentale de l'Europe. Ce terme est utilisé dans plusieurs plus pays anglophones, mais généralement pas au Royaume-Uni. En Grande-Bretagne, et parfois en Irlande, l'Europe continentale est désignée comme The Continent.
 Mainland United States, la partie des États-Unis située sur le continent américain, par opposition à Hawaii et aux territoires d'outre-mer. Les  termes « U.S. Mainland » ou « The Mainland » sont d'usage courant à Hawaii, mais pas dans les États-Unis continentaux où le terme « Continental United States » est plutôt utilisé et exclut également l'Alaska.
 Mainland, l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande qui, bien que moins peuplée, est légèrement plus grande que l'île du Nord.
 Nova Scotian Mainland, la partie continentale de la Nouvelle-Écosse par opposition à l'île du Cap-Breton.
 British Mainland, c'est-à-dire l'île de Grande-Bretagne, par opposition aux îles Anglo-Normandes, à l'île de Man, l'Irlande du Nord et les autres îles britanniques.
 Mainland Ireland, l'Irlande par opposition à ses petites îles proches. À noter que « The Mainland » est un terme ambigu en Irlande du Nord, puisqu'il peut désigner l'un ou l'autre des deux sens précédents ; du point de vue nationaliste, son utilisation pour désigner la Grande-Bretagne est contestable.

De façon générale, le terme est utilisé à de nombreux niveaux. Pour un habitant de Tasmanie, l'Australie continentale est « the mainland » ; pour un habitant de King Island, de Flinders Island ou d'une île voisine, le terme désigne la Tasmanie elle-même.

Toponymes 
Deux îles britanniques portent le toponyme de « Mainland » en anglais, terme repris en français :
 Mainland, l'île principale des Orcades ;
 Mainland, l'île principale des Shetland.

Mainland est également d'une localité en Pennsylvanie (États-Unis) et sur la côte ouest de l'île de Terre-Neuve (Canada).

Divers 
 Mainland Air, compagnie d'aviation néo-zélandaise, basée à Dunedin, île du Sud (justement nommée Mainland par rapport à l'île du Nord).

Voir aussi 
 
 Métropole